Strassen peut désigner :
 Strassen, une commune autrichienne du district de Lienz dans le Tyrol ;
 Strassen, une commune luxembourgeoise du canton de Luxembourg ;
 Volker Strassen, un mathématicien allemand né en 1936 ;
 l’algorithme de Strassen, un algorithme de calcul matriciel ;
 le théorème de Strassen, un théorème d'approximation forte établi en 1964 par Volker Strassen.